Un zographos est un peintre d’icônes ; ce terme est la transcription du grec  ζωγράφος . 

 Saint Lazare de Byzance (mort martyrisé en 867 à Constantinople) ou saint Lazare l’Iconographe ou saint Lazaros Zographos, peintre et moine byzantin (cf. ). 

Le nom de famille grec Ζωγράφος est transcrit Zographos ou Zografos (ou encore Zográphos ou Zográfos, pour noter la syllabe accentuée en grec moderne). Sous l’une ou l’autre de ses formes, ce nom de famille est notamment porté par :
 Ariane Monnier-Zographos, actrice.
  (1820-1898), homme d’affaires et philanthrope ; père de Geórgios Christákis-Zográfos. 
 Geórgios Christákis-Zográfos (ou Zographos) (en grec moderne : Γεώργιος Χρηστάκης-Ζωγράφος) (1863-1920), diplomate et homme politique grec ; fils de Christakis Zografos. 
  (1936-2005), musicien et acteur grec. 
   (en grec moderne : Ιωάννης Ζωγράφος) (1844-1927), parlementaire et universitaire grec, qui a donné son nom au dème Zográfou. 
 Leonidas Zografos (né en 1947 à Istanbul), médecin (ophtalmologie).
  (en grec moderne Νίκος Ζωγράφος) (né en 1931 à Athènes), désigner à New York. 
 , peintre grec du .

 Zográfou (en grec : ) est un dème situé juste à l'est d’Athènes dans la périphérie de l’Attique en Grèce. Plutôt que le génitif Zográfou on trouve aussi le nominatif Zografos.  Ce dème tient son nom de  (1844-1927), parlementaire et universitaire grec.
Homonymie de patronyme